Karangharja (Cisoka), een bestuurslaag in Indonesië
Karangharja (Pagelaran), een bestuurslaag in Indonesië
Karangharja (Pebayuran), een bestuurslaag in Indonesië